anilerydyna
 β-hydroksyfentanyl